Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Noam Okun che ha battuto in finale Christian Vinck 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Alexandre Simoni (quarti di finale)
 Christian Vinck (finale)
 Dick Norman (primo turno)
 Axel Pretzsch (primo turno)

 Feliciano López (secondo turno)
 Julián Alonso (primo turno)
 Tuomas Ketola (semifinali)
 Noam Okun (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 2001